Pectoral, adjectif relatif à la poitrine, peut faire référence à :
 un muscle de la face antérieure du thorax, il en existe deux :
 le grand pectoral,
 le petit pectoral ;

 un pectoral, un type de bijou ou d'ornement porté sur la poitrine ;
 un pectoral, une partie d'armure protégeant la poitrine ;
 un pectoral, un médicament utilisé pour la poitrine ;
 le pectoral du grand-prêtre, un bijou porté par le Grand-prêtre d'Israël.